Horne steht für:
 Horne (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Horne ist der Name folgender

Orte:
 Horne (Faaborg-Midtfyn Kommune) in Dänemark (Kommune Faaborg-Midtfyn) auf der Halbinsel Horne Land
 Horne (Varde Kommune) in Dänemark (Kommune Varde)
 Horne (Hjørring Kommune) in Dänemark (Kommune Hjørring)
 Horne (Surrey) in England

geografischer Objekte:
 Horne (Fluss), Nebenfluss der Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Horne-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Horne-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Mount Horne, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Steinkiste von Horne, Steinkiste in der Kommune Hjørring in Dänemark

Kirchen:

Siehe auch:
 Van Horne
 Horn (Begriffsklärung)